Lehtovaara est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jukka Lehtovaara (né en 1988), joueur finlandais de football
 (1917-1949), pilote de chasse finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois